Friedl est un prénom et un patronyme.

Patronyme 

 Claudia Friedl (1960-), une personnalité politique suisse ;
 Leoš Friedl (1977-), un joueur de tennis tchèque ;
 Loni von Friedl, une actrice autrichienne ;
 Marco Friedl (1998-), un footballeur autrichien ;
 Peter Friedl (1960-), un artiste conceptuel autrichien.

Prénom